

Patronyme 

 Mahmoud Soufi (1970-2019), footballeur international du Qatar
 Nawal Soufi (née en 1988), assistante sociale et militante maroco-italienne

Voir aussi 
 Soufisme